Улица Свердло́ва (иногда (неправильно): Све́рдлова) — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, присвоенное в честь Я. М. Свердлова.

Белоруссия 
 Улица Свердлова — улица в Бобруйске.
 Улица Свердлова — улица в Бресте.
 Улица Свердлова — улица в Гомеле.
 Улица Свердлова — улица в Гродно.
 Улица Свердлова — улица в Минске.
 Улица Свердлова — улица в Мозыре.
 Улица Свердлова — улица в Рогачёве.

Казахстан 
 Улица Свердлова — улица в Алма-Ате.
 Улица Свердлова — улица в Риддере.

Молдавия 
 Улица Свердлова — улица в Тирасполе.

Россия 
 Улица Свердлова — улица в Армавире.
 Улица Свердлова — улица в Астрахани.
 Улица Свердлова — улица в Ачинске.
 Улица Свердлова — улица в Балашихе.
 Улица Свердлова — прежнее (в 1919—1991 гг.) название улицы Добрыня в Великом Новгороде.
 Улица Свердлова — улица во Владимире.
 Улица Свердлова — улица в Воронеже.
 Улица Свердлова — улица в Ейске.
 В Екатеринбурге:
 Улица Свердлова;
 Улица Свердлова — прежнее название улицы Пархоменко.
 Улица Свердлова — улица в Железногорске (Красноярский край).
 Улица Свердлова — улица в Иванове.
 Улица Свердлова — улица в Ижевске.
 Улица Свердлова — улица в Иркутске.
 Улица Свердлова — улица в Ишимбае.
 Улица Свердлова — улица в Йошкар-Оле.
 Улица Свердлова — улица в Калининграде.
 Улица Свердлова — прежнее название Знаменской улицы в Калуге.
 Улица Свердлова — улица в Касимове.
 Улица Свердлова — улица в Качканаре.
 Улица Свердлова — улица в Коломне.
 Улица Свердлова — улица в Королёве.
 Улица Свердлова — улица в Корсакове.
 Улица Свердлова — улица в Костроме.
 Улица Свердлова — прежнее (в 1939—1993) название Карасунской улицы в Краснодаре.
  — улица в Красном Сулине.
 Улица Свердлова — улица в Кунгуре.
 Улица Свердлова — прежнее (до 1995 г.) название проспекта 50 лет Победы в Лениногорске.
 В Липецке:
 Улица Свердлова;
 2-я улица Свердлова — прежнее (до 1961) название улицы Лумумбы.
 Улица Свердлова — улица в Медвежьегорске.
 Улица Свердлова — улица в Миассе.
 В Москве:
 Улица Свердлова — улица в Восточном административном округе (район Косино-Ухтомский), между Лениногорской улицей и улицей Розы Люксембург, перпендикулярно ж/д линии Казанского и Рязанского направлений.
 Улица Свердлова — улица в Мурманске.
 Улица Свердлова — улица в Мытищах.
 Улица Свердлова — улица в Новороссийске.
 Улица Свердлова — улица в Новосибирске.
 Улица Свердлова — прежнее название улицы Генерала Лебедя в Новочеркасске.
 Улица Свердлова — улица в Омске.
 Улица Свердлова — улица в Орле.
 Улица Свердлова — улица в Пензе.
 Улица Свердлова — улица в Петрозаводске.
 Улица Свердлова — улица в Подольске.
 Улица Свердлова — улица в Пскове.
 Улица Свердлова — улица в Ряжске.
 Улица Свердлова — улица в Салехарде.
 Улица Свердлова — улица в Санкт-Петербурге.
 Улица Свердлова — улица в Саранске.
 Улица Свердлова — улица в Североуральске.
 Улица Свердлова — улица в Смоленске.
 Улица Свердлова — улица в Советске Кировской области.
 Улица Свердлова — улица в Сочи.
 Улица Свердлова — улица в Стерлитамаке.
 Улица Свердлова — улица в Тольятти.
 Улица Свердлова — улица в Томске.
 Улица Свердлова — улица в Тюмени.
 Улица Свердлова — улица в Улан-Удэ.
 Улица Свердлова — улица в Уфе.
 Улица Свердлова — улица в Чебоксарах.
 Улица Свердлова — улица в Череповце.
 Улица Свердлова — улица в Шуе.
 Улица Свердлова — улица в Ярославле.
 Улица Свердлова — улица в Якутске.

Крым 
 Улица Свердлова — улица в Керчи.
 Улица Свердлова — бывшее (советское) название Русской улицы в Феодосии.

Украина 
 Улица Свердлова — прежнее название улицы Князей Кориатовичей в Виннице.
 Улица Свердлова — прежнее название улицы Владимира Антоновича в Днепре.
 Улица Свердлова — прежнее название улиц Прорезной и Медоносной в Киеве.
 Улица Свердлова — прежнее название Вознесенской улицы в Кропивницком.
 Улица Свердлова — прежнее название улицы Сосюры в Лисичанске.
 Улица Свердлова — прежнее название Университетской улицы в Мелитополе.
 Улица Свердлова — прежнее название улицы Паисия Величковского в Полтаве.
 Улица Свердлова — прежнее название Форштадтской улицы в Херсоне.
 Улица Свердлова — прежнее название Улицы Энергетиков в Северодонецке.
 Улица Свердлова — прежнее название Вокзальной улицы в Прилуках.
 Улица Свердлова — прежнее название улицы Полтавский Шлях в Харькове.
 Улица Свердлова — прежнее название Улицы Байды Вишневецкого в Черкассах.
 Улица Свердлова — прежнее название Улицы Гетманa Полуботка в Чернигове.

См. также 
 Площадь Свердлова
 Проспект Свердлова

Примечания